Confiteor – esej Stanisława Przybyszewskiego, manifest polskiego modernizmu
 Confiteor – pierwsze słowa modlitwy, spowiedzi powszechnej